Condica epopea är en fjärilsart som beskrevs av Pieter Cramer 1782. Condica epopea ingår i släktet Condica och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
epopea